Claire-voie peut désigner :
 une claire-voie, en architecture, des ajours dans un ouvrage ou un bâtiment ;
 une claire-voie, dans la marine, une panneau vitré recouvrant une écoutille.